Ма́рко Галья́ццо (; ) — итальянский стрелок из лука. Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2012). Серебряный призёр Игр 2008 года.

Спортивная биография 
Заниматься стрельбой из лука Марко Гальяццо начал в 1996 году, а уже спустя 2 года он стал привлекаться в молодёжные сборные Италии. На взрослом уровне первый успех к Гальяццо пришёл в 2003 году, когда он в составе сборной Италии завоевал бронзу мирового первенства. В 2004 году Марко дебютировал на летних Олимпийских играх. В индивидуальном первенстве Марко сенсационно дошёл до финала, где встретился с опытным японцем Хироси Ямамото. В упорном поединке 21-летний Гальяццо победил японца 111:109 и стал олимпийским чемпионом. Гальяццо стал первым в истории Италии олимпийским чемпионом в стрельбе из лука. В командном первенстве Гальяццо в составе сборной Италии дошёл до четвертьфинала, где уступил сборной США 240:243.

В 2008 году Гальяццо на летних Олимпийских играх в Пекине в статусе действующего олимпийского чемпиона в индивидуальном первенстве смог дойти только до 1/16 финала, где уступил британскому спортсмену Алану Уиллсу. В командном турнире сборная Италии дошла до финала, где встречалась с главными фаворитами олимпийского турнира сборной Южной Кореи. В упорной борьбе итальянцы уступили южнокорейским спортсменам 225:227 и стали серебряными призёрами игр.

В 2012 году Гальяццо принял участие в своих третьих Олимпийских играх. В индивидуальном первенстве Франджилли уже в первом раунде уступил мексиканцу Хуану Рене Серрано. В командном первенстве сборная Италии с Гальяццо в составе в квалификации показала лишь 6-й результат, но уверенная стрельба в плей-офф позволила итальянцам дойти до финала, где их соперниками стала сборная США. В напряжённой борьбе итальянцы всего на одно очко смогли опередить американскую команду, что позволило сборной Италии впервые в истории выиграть олимпийские командные соревнования лучников, а Гальяццо стать двукратным олимпийским чемпионом.

Государственные награды 
  Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 27 сентября 2004 года

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте FITA 
 Профиль на сайте летних Олимпийских игр 2012 

Стрелки из лука Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука
Чемпионы Европы по стрельбе из лука